Чемпионат Белоруссии по футболу (), официальное название по регламенту с сезона 2013 года «Беларусбанк — чемпионат Республики Беларусь по футболу среди команд высшей лиги», — высший дивизион системы футбольных лиг Белоруссии. Проводится с 1992 года. До 1998 года назывался Первая лига, с 1998 года — Высшая лига. Старт сезона традиционно начинается после Суперкубка страны в начале марта.

Согласно регламенту чемпионата, в высшей лиге выступает 16 команд, подтвердивших такое право спортивными результатами и получивших лицензию АБФФ на участие в турнире команд высшей лиги с дублирующими составами. С сезона 2016 года две команды высшей лиги, занявшие предпоследнее и последнее места, переходят в первую лигу, а две лучшие команды первой лиги получают право на переход в элитный дивизион. С 2019 года проводятся также переходные матчи между 14-й командой Высшей лиги и 3-й командой Первой лиги.

Наиболее титулованные клубы — БАТЭ (Борисов) (15 побед в чемпионате, 13 раз подряд) и минское «Динамо» (7 побед в чемпионате), в первые годы проведения чемпионата выигрывавшее его пять раз подряд.

Титульные спонсоры 
 2012 год — Альфа-Банк
 с 2013 года — Беларусбанк

Количество участников 
В 1992—2000, 2008 годах и с 2016 года число участников в высшем дивизионе — 16 (за исключением сезонов 1992/93 — 17, 1998 — 15). В сезонах 2001—2007, 2009, 2015 — 14, 2010—2014 — 12 (за исключением сезона 2012 — 11).

Участники сезона 2022 года

Бывшие участники

Чемпионы БССР

Чемпионы, призёры и бомбардиры 

Жирным шрифтом отмечены обладатели «дубля», то есть победители чемпионата и обладатели Кубка.

Достижения клубов

Все участники чемпионата и их места

Лучшие бомбардиры чемпионатов 
Лучшие бомбардиры за всю историю турнира (не менее 80 голов) по состоянию на 1 декабря 2021 года.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт БФФ

 
Белоруссия